Ana Ivanovic var regerande mästare, men valde att inte delta det här året. 

Jelena Dementieva vann finalen över Caroline Wozniacki, 2-6, 6-4, 7-6(4).

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar
Lottning och kvallottning

Singel